Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Igor Marcondes ha sconfitto Hugo Dellien con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas (quarti di finale, ritirato)
  Hugo Dellien (finale)
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Juan Ignacio Londero (semifinale)

  Nicolás Kicker (secondo turno) 
  Pedro Cachín (primo turno) 
  Andrea Collarini (primo turno) 
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

Qualificati 

  Federico Zeballos (primo turno)
  Igor Marcondes (campione)

  Nicolas Barrientos (quarti di finale) 
  Wilson Leite (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Boscardin Dias (primo turno)
  Mateus Alves (primo turno)

  Gustavo Heide (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Florianópolis Challenger 2021